Пуэйо ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тафалья. Занимает площадь 21,22 км². Население — 339 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Instituto de estadística de Navarra
 Infraestuctura de Datos Espaciales de Navarra

Города Наварры
Муниципалитеты Наварры